El conde Bernhard von Welczeck (29 de enero de 1844, Labedy, Silesia, Reino de Prusia - 16 de enero de 1917, Labedy, Imperio alemán) fue un aristócrata, diplomático y político alemán.

Nació el 29 de enero de 1844 como barón Bernhard Joseph Ernst Karl von Welczeck, proveniente de la antigua familia de los barones de Welczeck, hijo del barón Johannes Bernhard von Welczeck y de la baronesa Maria von Saurma von und zu der Jeltsch.

Estudió derecho en Breslavia, Bonn y Berlín. En Bonn se convirtió en miembro del Cuerpo Borussia y se unió al servicio exterior alemán y fue enviado a la corte del zar de Rusia como secretario de legación en San Petersburgo y posteriormente como agente en Madrid. Pertenecía a la cámara de los señores prusiana y al parlamento provincial de Silesia, el 19 de noviembre de 1894 fue elevado a conde hereditario del Imperio alemán.

Matrimonio y descendencia 

Se casó el 7 de agosto de 1872, Żagań, Silesia (Imperio alemán), con la condesa Louise von Hatzfeldt zu Trachenberg (1852-1909), hija del conde Maximilian von Hatzfeldt zu Trachenberg y la condesa Rachel Elisabeth Pauline de Castellane, el matrimonio tuvo tres hijos:

Condesa Maria Rosario Pauline Bernhardine von Welczeck (1873-1943), casada con el conde Klemens Philipp Erwein de Schönborn-Wiesentheid, hijo de Clemente Augusto, III° Conde de Schönborn-Wiesentheid y de la condesa Irene Batthyány de Német-Ujvár. Padres del conde Clemente de Schönborn-Wiesentheid.

Condesa Olga Maria von Welczeck (1875-1928), casada con el conde Karl Strachwitz von Gross-Zauche und Camminetz (divorciados) luego con el barón Friedrich von Ziegler und Klipphausen.

Conde Johannes Bernhard von Welczeck (1878-1972) embajador de Alemania en España, casado con Luisa Balmaceda y Fontecilla, hija del político chileno José Daniel Balmaceda Fernández y Trinidad Fontecilla Sánchez, su padre era hermano del expresidente de Chile muerto por suicidio José Manuel Balmaceda.

Ancestros 

</center>

Referencias 

Nobles de Alemania
Condes de Alemania